Cserhátpuszta, Komárom része, Szlovákia, Komáromi járás
Cserhátpuszta, Erdőd része, Románia, Szatmár megye
Cserhátpuszta, Halimba része, Veszprém megye, Ajkai járás
Cserhátpuszta, Marcali része, Somogy megye, Marcali járás
Cserhátpuszta, Nagykorpád része, Somogy megye, Nagyatádi járás
Cserhátpuszta, Nagyszakácsi része, Somogy megye, Marcali járás

Lásd még: Cserhátmajor